Беверен () — город и коммуна, в провинции Восточная Фландрия. В городе расположен порт Waasland (), на левом берегу реки Шельды.

Также в городе базируется футбольный клуб Беверен, основанный в 1935 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Бельгии
Коммуны провинции Восточная Фландрия